Therioaphis är ett släkte av insekter som beskrevs av Walker 1870. Enligt Catalogue of Life ingår Therioaphis i familjen långrörsbladlöss, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen borstbladlöss.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Therioaphis